Питим — топоним в России.

 Населённые пункты
 Питим — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Питим — село в Жердевском районе Тамбовской области.
 Питим — село в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Река
 Питим — река в Кировской области.